

Мурково () — село в гміні Ліпно Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Мурково () — село в гміні Мала Весь Плоцького повіту Мазовецького воєводства